Esoteric – gruppo musicale funeral doom metal britannico
 Esoteric – album degli Skyfire del 2009